Karl Nawratil ist der Name folgender Personen:

* Karl Nawratil (Komponist) (1836–1914), österreichischer Komponist
 Karl Nawratil (Forstwissenschaftler) (1866–1917), österreichischer Forstwissenschaftler